Мачихино:
 Мачихино — деревня в Троицком округе Москвы.
 станции Мачихино — посёлок в Троицком округе Москвы.
 Мачихино — пассажирская платформа Большого кольца Московской железной дороги.